Jméno a příjmení František Beneš má více nositelů:

František Beneš (architekt) – český architekt a stavitel
František Beneš (filatelista) – český filatelista
 František Beneš (fotbalista) – český fotbalista, ligový hráč Čechie Karlín a SK Kladno 
 František Beneš (Mladá Boleslav) – český politik, starosta Mladé Boleslavi v letech 1918–1919
 František Beneš (politik ČSS) – český a československý politik, poúnorový poslanec za ČSS
 František Beneš (politik KSČM) – český politik přelomu 20. a 21. století, poslanec za KSČM
 František Beneš (poslanec Moravského zemského sněmu) – český politik z Tišnovska, zemský poslanec (1847–???), otec spisovatele Františka Beneše
 František Beneš (salesián) – český řeholní kněz (1947–2017)
 František Beneš (sfragistik) – český sfragistik (1905–1971)
 František Beneš (spisovatel) – český prozaik (1881–???), syn Františka Beneše, poslance Moravského zemského sněmu
 František Xaver Josef Beneš – český archeolog (1820–1888)